Дритхельм (; ум. ок. 700) — отшельник из шотландского города Мелроуз, святой Католической церкви, память 17 августа, 1 сентября.

Св. Дритхельм родился в Нортумбрии. Согласно Беде Достопочтенному, ужаснувшись видения ада, св. Дритхельм оставил мир и стал вести отшельническую жизнь в келии под окормлением монахов из , Шотландия.

Ссылки 
 Кельтские и старо-английские святые
 Дритхельм Йоркский

Святые Шотландии
Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VIII века